Василий Павлович Борягин (1919—1998) — российский слесарь, рационализатор, почётный гражданин города Березники, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Василий Павлович Борягин родился в 1919 году в селе Лёнва Пермской губернии. Он окончил 7 классов школы и в 1937 году поступил на Березниковский химический комбинат в качестве ученика слесаря.

В 1939 году он был призван в армию и служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках.

В 1946 году, после демобилизации, Василий Павлович вернулся в Березники и поступил на работу на Содовый завод, где работал до 1989 года. В течение многих лет возглавлял бригаду слесарей-ремонтников цеха № 2 кальцинированной соды Березниковского содового завода, сделав ряд ценных рационализаторских предложений.

Скончался Василий Павлович в 1998 году.

Награды и звания 
 В 1971 году за монтаж новых машин и обеспечение работы старого оборудования при строительстве нового цеха он был удостоен звания Героя Социалистического Труда и награждён Орденом Ленина.
 В 1984 году Василий Павлович Борягин был удостоен звания «Почётный гражданин города Березники».

Память 
В 1974 году в Пермской области была учреждена премия имени Борягина для передовиков химической промышленности.

В Березниках на доме, где он жил (ул Степанова, 12), в 2004 году был установлен памятный знак, изготовленный в мастерской А. А. Гуро, с портретом работы Л. Прониной и Л. Митяевой.

Источники

Ссылки 

 Борягин Василий Павлович

Почётные граждане Березников
Родившиеся в Березниках
Слесари
Рабочие СССР